Idy steht für:

 Idy, altägyptischer Wesir, siehe Idi (Wesir)

IDY steht für:
 International Day of Yoga, siehe Weltyogatag
 Aérodrome de L’Île d’Yeu (IATA-Code), Flugplatz auf der Île d’Yeu, Pays de la Loire, Frankreich

Siehe auch:
 IDI
 YDI

Abkürzung